Кухтур — река в России, протекает по Республике Башкортостан. Устье реки находится в 1218 км по правому берегу реки Белая. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от водомерного поста Арский Камень до Юмагузинского гидроузла, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200212111100017102.

Примечания 

Притоки Белой (приток Камы)
Реки Башкортостана